Формула Мёллера — выражение для полного эффективного сечения столкновения двух частиц с образованием нескольких новых частиц. Была выведена Кристианом Мёллером в 1946 году.

Формулировка 

Рассмотрим столкновение двух элементарных частиц с импульсами , массами ,
спинами  и переходом после столкновения в состояние с  элементарными частицами c импульсами, заключенными в интервалах .

Тогда полное эффективное сечение рассеяния выражается формулой Мёллера:

.

Здесь , , .)

Примечания

Литература 

 

Физика элементарных частиц
Квантовая теория поля
Квантовая теория рассеяния